Alberto Burri (1915-1995), Italiaans schilder en beeldhouwer
 René Burri (1933-2014), Zwitsers fotograaf
 Rosellina Burri-Bischof (1925-1986), Zwitserse onderwijzeres, maatschappelijk werkster en conservatrice

Achternaam